Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 1997 (, также известен как Regal Welsh Оpen 1997 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 24 января по 1 февраля 1997 года в Ньюпорте (Уэльс). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Марка Кинга со счётом 9:2.

Высший брейк 

 140 — Стивен Хендри (финал)

Результаты 

1/32 финала

Матчи до 5 побед

 Стивен Хендри 5:2 Иан Маккалох  
 Мик Прайс 5:4 Марк Джонстон-Аллен  
 Джеймс Уоттана 5:1 Стив Ньюбери  
 Деннис Тейлор 5:2 Марк Беннетт  
 Терри Мёрфи 5:3 Стивен Ли  
 Ронни О'Салливан 5:2 Барри Пинчес  
 Найджел Бонд 5:4 Даррен Кларк  
 Стив Джеймс 5:1 Дуг Маунтджой  
 Джон Пэррот 5:3 Питер Лайнс  
 Джейми Бёрнетт 5:2 Нил Фудс  
 Дин О'Кейн 5:4 Крис Скэнлон  
 Дилан Лири 5:3 Джимми Уайт  
 Джон Хиггинс 5:3 Грэм Дотт  
 Ник Уокер 5:4 Энтони Хэмилтон  
 Ален Робиду 5:4 Билли Снэддон  
 Шокат Али 5:3 Джейсон Фергюсон  
 Марк Уильямс 5:2 Доминик Дэйл  
 Вилли Торн 5:4 Даррин Уокер  
 Тони Драго 5:2 Дрю Хенри  
 Ноппадон Ноппачорн 5:2 Дэйв Финбоу  
 Пол Дэвис 5:2 Дэйв Харольд  
 Крис Смолл 5:3 Джо Джонсон  
 Кен Доэрти 5:3 Пол Уайкс  
 Джо Свэйл 5:0 Юэн Хендерсон  
 Марк Кинг 5:4 Стив Дэвис  
 Майкл Джадж 5:4 Энди Хикс  
 Тони Чеппел 5:3 Алан Макманус  
 Ли Ричардсон 5:4 Род Лоулер  
 Фергал О’Брайен 5:4 Мартин Кларк  
 Питер Эбдон 5:0 Ник Терри  
 Джейсон Принс 5:4 Гэри Уилкинсон  
 Дин Рейнолдс 5:3 Даррен Морган

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
1997 год в снукере
1990-е годы в Уэльсе
Спортивные соревнования в Ньюпорте
Спорт в Великобритании в 1997 году
Январь 1997 года
Февраль 1997 года